Abdrasakow (, engl. Abdrazakov) ist der Familienname folgender Personen:

 Askar Abdrasakow (* 1969), russischer Opernsänger (Bass)
 Ildar Amirowitsch Abdrasakow (* 1976), russischer Opernsänger (Bass)